Kansas, az Amerikai Egyesült Államok középnyugati állama (34. tagállam)
 Kansas River, folyó Kansas államban

Települések
 Kansas, település Alabama államban
 Kansas, település Georgia államban
 Kansas, település Illinois államban
 Kansas, település Indiana államban
 Kansas, település Kentucky államban
 Kansas, település Ohio államban
 Kansas, település Oklahoma államban

Művészet
 Kansas, amerikai progresszív rockegyüttes
 Kansas, 1995-ös amerikai film David Stevens rendezésében